

Au sens de compétition 
 Course à pied
 Course d'orientation, avec carte et boussole
 Course automobile, sport mécanique
 Course de vélos, cyclisme
 Course de chevaux, sport hippique
 Course sous harnais, trot attelé
 Course de chevaux en Mongolie
 Course de chiens, voir Yukon Quest et Iditarod
 Course de vaches, ou course landaise
 Course de taureaux (espagnole, portugaise, camarguaise, de recortadores,...) 
 Course de dromadaires
 Jeu vidéo de course.

Par extension
 Course aux armements, poursuite de la suprématie militaire par l'armement.

Au sens de parcours 
 Une course est le déplacement effectué pour faire des achats, d'où l'expression « faire les courses ».
 La course d'un corps ou d'un actionneur en mécanique. Ce parcours peut être terrestre, maritime, aérien, voire céleste. Voir aussi : Cinématique.
 Une course est un flux physique en logistique.
 Une course en montagne est une sortie en montagne relevant le plus souvent de l'alpinisme.
 Guerre de course, opérations navales menées par les corsaires.

Hydronyme 

 La Course est une rivière française du département du Pas-de-Calais, dans la région Hauts-de-France, affluent en rive droite du fleuve côtier la Canche.

Toponymes associés 
 Courset est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Recques-sur-Course est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

Patronyme 

Cynthia Course (née en 1990), joueuse seychelloise de badminton

Autres sens 
 Course ou run, un point au cricket

Vocabulaire sportif
Locomotion (biologie)